Edmund Lehmann (ur. 1935) – działacz państwowy w okresie PRL, wojewoda bydgoski, poseł na Sejm PRL VI kadencji
 Erich Leo Lehmann (1917–2009) – amerykański statystyk, współtwórca estymatora Hodgesa–Lehmanna oraz (wspólnie z Henrym Scheffé'm) twierdzenia Lehmanna–Scheffé'a.
 Heinrich Lehmann-Willenbrock (1911–1986) – niemiecki dowódca okrętów podwodnych 
 Heinz-Günther Lehmann, pseud. Hase (1923–2006) – pływak niemiecki, mistrz Europy, wielokrotny mistrz Niemiec
 Inge Lehmann (1888–1993) – duńska geofizyk, sejsmolog
 Issachar Berend Lehmann (1661–1730) – żydowski bankier, dostawca dla armii Augusta II Mocnego, elektora Saksonii, króla Polski oraz dla szeregu innych książąt niemieckich
 Jens Lehmann (ur. 1969) – niemiecki piłkarz
 Jens Lehmann (ur. 1967) – niemiecki kolarz torowy i szosowy, czterokrotny medalista olimpijski i wielokrotny medalista torowych mistrzostw świata
 Johann Georg Lehmann (1765–1811) – niemiecki geodeta i kartograf
 Johann Gottlieb Lehmann (1781–1853) – niemiecki prawnik, polityk, samorządowiec, czterokrotny nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą
 Karl Lehmann (1936–2018) – niemiecki duchowny katolicki, biskup Moguncji (Mainz), kardynał
 Lilli Lehmann (1848–1929) – niemiecka śpiewaczka operowa
 Lotte Lehmann (1888–1976) – niemiecka sopranistka
 Max Lehmann (1845–1929) − historyk niemiecki
 Rudolf Lehmann (1891–1984) – niemiecki archiwista i historyk
 Tom Lehmann (ur. 1987) – niemiecki wioślarz
 Werner Lehmann – wschodnioniemiecki kierowca wyścigowy
 Willy Lehmann (ur. 1925) – wschodnioniemiecki kierowca wyścigowy